Иерусалимский театр, как таковой, сочетает современное театральное искусство и труды, написанные на древнееврейском и арамейском языках. Габриэлла Лев, художественный руководитель и соучредитель театра, была инициатором его создания в 1982 году. Ее целью было дать право голоса женщинам в рамках еврейских традиций. К ней присоединились товарищи-артисты Ализа Элион-Израели, Рут Ведер-Маган и Джойс Миллер. Их виденье того, как следует построить театр, отражающий культурный и географический контекст Иерусалима, базируется на еврейских текстах и в котором применяют новые формы и техники театрального искусства, навсегда укоренилось в Израиле. Иерусалимская театральная труппа дает спектакли в Израиле и по всему миру как на английском, так и на древнееврейском языках.

В Иерусалимском театре было создано 36 оригинальных драматических и музыкальных произведений - смотрите список ниже.

Театральное влияние и техники 
Самое весомое художественное влияние в своих работах имели режиссер Ежи Гротовский вместе с Сергеем Овакниным (ученик Гротовского), Андре Грегори и Рой Харт.

Спектакли Мидраш 
 Древнееврейское слово Мидраш (иврит: מדרש; множественное число - midrashim , "история" от "расследовать" или "исследовать") - это обучающий метод библейского толкования. Этот термин также относится ко всей сборки назидательного учения в Библии. Мидраш-это способ интерпретации библейских историй, который выходит за рамки простой сущности религиозных, правовых и морально-этических учений. Он заполняет много едва заметных пробелов в библейских сказаниях относительно событий и личностей.
 Еврейское слово Бама имеет три значения: 1) этап, на котором представлено театральное искусство 2) Поднятая поверхность в синагоге, на которой стоит стол. На этом столе находится свиток Торы, так что посетитель может прочитать вслух недельную главу из Библии, 3) в древние времена, множественное число от слова bama , bimot,означало поднятую поверхность для ритуалов, которая состояла из алтаря и какой-то скульптуры.
В понятии "мидраш Бама",предложенному руководителями театра, объясняется, что искусство"Мидраш Бама" позволяет по-новому взглянуть на древние тексты путем их трансформации из простой письменной формы в спектакль на сцене.

При постановках в стиле Мидраш используется весь спектр человеческих возможностей в искусстве, чтобы передать смысл, который становится понятным только тогда, когда изложенный актерами перед зрителями. Актер должен быть в хорошей физической форме, иметь приятный и громкий голос, а за его плечами должен быть багаж знаний и навыков для того, чтобы уметь легко передать связь между чувствами и мыслями, душой и телом. Таким образом, на сцене, они могут интерпретировать мидраш на языке оригинала, используя различные тоны голоса и пения, танец и движение, этим самым гармонизируя все эти элементы. Именно использование языка оригинала, и живое взаимодействие с публикой порождают конкретное значение пьесы . В искусстве мидраш-Бама сочетаются элементы цвета (часто можно увидеть в костюмах и декорациях), элементы ритмического, структурированного и отредактированного сценария, которые были тщательно продуманы и заранее подготовлены. Но современное искусство мидраш-Бама, которое показывают на сценах сегодня, часто по-разному отражается в каждом спектакле (так же, как и изучение одного и того же учебника двумя людьми часто сильно отличается, в зависимости от состояния души каждого и от человека, который учится).

См. также современный Мидраш

Художественно-образовательные программы 
Работа компании привела к созданию нового метода обучения, посредством восприятия и усвоения текстов. Иерусалимский театр разрабатывает и проводит ежегодный фестиваль Мидраш Бама, целью которого является представить многопрофильный театр в интимной обстановке для того, чтобы способствовать диалогу и интимности.

В течение многих лет разноплановое сообщество актеров и педагогов выросло в компании. В ходе своей работы, эта многопрофильная группа изучает пределы театра, искусства, религии, пола, социальных процессов и отношения между ними. Эти коллаборации способствовали созданию разнообразных курсов: Расширение прав и возможностей женщин и их лидерства, Расширение прав и возможностей молодых женщин и девушек, Проекты по интеграции молодых женщин, которые попали в беду по разным причинам, Повышение квалификации учителей в области Иудаики и Ежегодный фестиваль для молодых женщин-художественных деятелей.

Постановки 
 Maase Bruria - Деяния Брурия (1982)
 Chagiga Lamama (1983)
 Elef Ester Vehester (1984)
 Afilu Hazipporim - Даже птицы (1987)
 Kuzinot Yefefiyot (1988)
 Kneidal Bar (1989)
 Hedei Тфіла – Эхо молитвы (1990)
 Аль Міта у Mitot - Вавилонские сказки (1990)
 Англійська версія - Вавилонские сказки (1991)
 Gisati Veani - Моя невестка и я (1991)
 Агава Bemivhan - Испытание любви (1991)
 Hahatzaga Haachrona (1993)
 Естер (1993)
 Прийняття Сари (1993)
 Прийняття Сари 2 (1994)
 Прийняття Сари 2 - английская версия (1995)

Деятельность до создания Иерусалимского театра 
 Nashim Odot Nashim - Женщины о женщинах (1975)
 Anashim Racim - Нежные люди (1977)

 Премия Организации Объединенных Наций в рамках Международного года женщины[[[источник]]?]
 Премия имени Меир Маргальо за выдающиеся театральные достижения[[[источник]]?]
 Эдинбургский Фестиваль Бахрома[[[источник]]?]
 Фестиваль Акко для альтернативного театра - Израиль[[[источник]]?]
 Эдинбургский Фестиваль - Шотландия[[[источник]]?]
 Женский фестиваль театрального искусства - Иерусалим[[[источник]]?]
 Фестиваль для Театра древних мифов - Венгрия[[[источник]]?]
 Выступления и резиденция, культурный центр – Стокгольм, Швеция[[[источник]]?]
 Израиль Экспо - Нью-Йорк[[[источник]]?]
 Фестивали Израиля - Иерусалим[[[источник]]?]
 Фестиваль Земля обетованная – Лодзь, Польша[[[источник]]?]
 Священные музыкальные фестивали - Индии, Таиланде и Англии[[[источник]]?]
 Художественные резиденции и выступления - Нью-Дели, Индия[[[источник]]?]

Внешние ссылки 
 Театральная Компания Иерусалим
 Акко Израильский Фестиваль Экспериментального Театра
 Эдинбургский фестиваль
 Фестиваль Fringe В Эдинбурге
 Мабу Мин
 Интервью с художественным руководителем Габриэлла Лев по Моти Сандак
 Семь языков на одной сцене: спектакль "Shulem" опыт Холокоста через искусство
 Shulem напоминает освобождение от рабства в Египте, память о Холокосте
 Мидраш-БАМа
 Поэтому Сарра рассмеялась про себя:два израильских играет с 1990-х годов рассмотрим миф о Саре
 Сталкиваться с музыкой
 Женщины последовали за звук

Театры Израиля
Театры, основанные в 1982 году
Культурные организации Иерусалима